Финансовая организация:
 Финансовая организация — форма организации денежных отношений между всеми субъектами воспроизводимого процесса по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта.
 Финансовая организация — организации (учреждения, заведения), работающие в финансовой, финансово-кредитной и так далее системе.

См. также 
 Финансы